Helmling bezeichnet:

 Helmlinge, eine Pilzgattung
 Helmling (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Helmling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Helmling (1959–2019), deutscher Bildhauer und Designer
 Peter Helmling (1817–1901), deutscher Mathematiker an der Universität Dorpat